Тиргартен ( — зоосад):

 Тиргартен — район Берлина;
 Тиргартен — парк в центре Берлина;
 Лайнцер Тиргартен — заповедник на юго-западе Вены.